Эдуард Сандифорт (; 14 ноября 1742 года, Дордрехт — 12 февраля 1814 года, Лейден) — голландский врач и анатом-патолог.

Учился у знаменитого Альбинуса (1697—1770); был профессором медицины в Гааге; после смерти братьев Альбинусов занимал кафедру медицины, анатомии и хирургии в университете в Лейдене. Кроме голландского языка владел немецким, шведским и итальянским.

Его сын Жерард Сандифорт (1779—1848) пошёл по его стопам.

Сочинения 
Неутомимый исследователь, Сандифорт в своих многочисленных трудах не только излагал собственные свои наблюдения, но и подводил итоги всей литературе предмета. Особое значение Сандифорт придавал иллюстрациям в применении к анатомии нормальной и патологической, и его «Museum» по своим рисункам оставался одним из лучших изданий в этом роде.

Сандифорт напечатал:
 «De pelvi, ejusque in partu dilatatione» (Лейден, 1763),
 «Natu en genes-kondige bibliotek, waarin in hat kort vorgedragen worden alle nieuwe werken, velke in de geneesconde en natuurlyke historie Witkommen» (1765—1776, 10 т.),
 «Observationes anatomo-pathologicae» (Лейден, 1777—1781, 4 т.),
 «Tabulae intestini duodeni» (Лейден, 1780);
 «Descriptio ossium hominis» (Лейден, 1785),
 «Exercitationes academicae» (Лейден, 1781—1783, 4 т.),
 «Anatome infantis cerebro destituti» (Лейден, 1784),
 «Museum anatomicum Academiae lugduno-batavae descriptum ab. Е. Sandifort» (Лейден, 1792, 3 т.);
 «Thesaurus dissertationum, programmatum, aliorum opusculorum selectissimorum, ad omnem medicinae ambitum pertiuentium» (Лейден, 1768—1778).

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Лейденского университета
Медики XVIII века
Медики XIX века
Анатомы Нидерландов
Члены Шведской королевской академии наук